

Кіттаннінг — місто, штат Пенсільванія
 Кіттаннінг Тауншип — селище в окрузі Армстронг, штат Пенсильванія